Каменца — название населённых пунктов:

Россия 
 Каменца — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Каменца — деревня в Оленинском районе Тверской области.